

Камінське — село, Куртамиський округ, Курганська область

Камінське — село, Могилів-Подільський район, Вінницька область
 Камінське — колишнє село, Середино-Будський район, Сумська область
 Камінське — гідрологічний заказник, Чернігівська область